Juel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Juel (1789–1874), dänischer Offizier 
 Carl Juel (1706–1767), dänischer Staatsmann und Diplomat 
 Celine Juel (* 1993), dänische Badmintonspielerin

 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (1817–1896), dänischer Staatsmann
 Dagfin Juel (1909–1985), norwegischer Beamter und Staatssekretär 
 Dagny Juel (1867–1901), norwegische Schriftstellerin und Dramatikerin
 Donald Juel (1942–2003), US-amerikanischer Theologe 
 Erik Juel (1591–1657), dänischer Staatsmann 
 Frederik Juel (1761–1827), dänischer Gutsbesitzer und Offizier 
 Georg Juel (1840–1900), deutscher Unternehmer und Lokalpolitiker
 Gregers Juel (1667–1731), dänischer Gutsbesitzer und Offizier 
 Gregers Christian Juel (1667–1731), dänischer Gutsbesitzer und Diplomat 
 Hans Oscar Juel (1863–1931), schwedischer Botaniker und Pilzkundler
 Hartvig Juel († 1500), römisch-katholischer Bischof von Ribe 

 Just Juel (1664–1715), dänischer Admiral und Diplomat
 Kjeld Juel († 1571), dänischer lutherischer Bischof 
 Knud Juel (1665–1709), dänischer Gutsbesitzer und Staatsmann 
 Knud Frederik Juel (1766–1847), dänischer Gutsbesitzer, Diplomat und Offizier 

 Ove Juel (1700–1766), dänischer Generalleutnant
 Sarah Juel Werner (* 1992), dänische Schauspielerin 

Siehe auch:
 Niels-Juel-Klasse, eine Korvetten-Klasse der dänischen Marine
 Niels Juel (Schiff, 1923), ein Küstenpanzerschiff der dänischen Marine
 Niels Juel (F 354), ein Kriegsschiff der dänischen Marine
 Juell